Corralejo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Corralejo, Mexiko, ort,

Spanien 

 Corralejo, Spanien, ort, Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar